Ascher steht für:
 Ascher (Bibel) (auch Asser), Sohn Jakobs und Stammvater Israels
 Ascher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ascher, Kurzform von Aschenbecher
 Ascher (Gemeinde Krispl), Ort bei Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Ascher (Pass), Gebirgspass in Niederösterreich

Siehe auch:
 Asscher
 Asser (Begriffsklärung)
 Usher (Begriffsklärung)